Алѣевы — российский дворянский род  Столбового дворянства. Внесенный в VI часть Родословной книги.   

Алеев — русская и татарская фамилия. Русская фамилия происходит от тюркского имени Али (в переводе с ар. — «высокий, знатный, достойный») в русской огласовке и соответствующей фамилии Алиев. Её носит один из персонажей «Записок из Мёртвого дома» Ф. М. Достоевского — татарин по национальности.   

В Гербовник внесены две фамилии этого имени, разного происхождения:

 Алеевы, предок которых жалован был поместьем от Иоанна IV в 1580 году. (Герб. Часть IV. № 58).
 Потомки Владимира Нагаева (Нечаев) сына Алеева, написанного в 1595 году в десятню Мещерян детей боярских и пожалованного поместьем. (Герб. Часть VII. № 31).

В списке владельцев населённых имений в 1699 года находится трое Алеевых.

Описание гербов 
ОГ IV, 58
Щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней, в красном поле изображён золотой Крест и под ним крестообразно два серебряных Ружья. В нижней части в голубом поле золотая Решетка, на поверхности которой по серебряной Полосе виден натянутый Лук и Стрела, летящая вверх. Щит увенчан обыкновенным дворянским Шлемом с дворянскою на нём короною и тремя Страусовыми перьями. Намёт на щите голубой и красной, подложенный золотом.
ОГ VII, 31
В щите, имеющем красное поле, между двумя серебряными полумесяцами, рогами обращёнными к бокам щита, изображён золотой меч, остриём вниз. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с страусовыми перьями. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Щит держат два воина с пиками.

Алеев Александр Ростиславович. В сл. и класс. чине с 1863. ДСС с 1894. Якутский Вице-губернатор./1.2.1902/.

Алеев Николай Панкратович (?) – городской голова в сентябре – декабре 1917 г. В Вятской Городской думе. 

Александр Николаевич Ухтомский [11.7.1829 — 24.5.1891, Рыбинск. Погребен на кладбище при Тихоновской церкви]. Сын князя Николая Васильевича Ухтомского и его жены Елизаветы Алексеевны, урожденной Наумовой. Женат на Елизавета Николаевна Княжна Ухтомская (Алеева) с 30.3.1858. Действительный статский советник. Землевладелец Рыбинского уезда. Образование получил в Морском кадетском корпусе в Петербурге. Служил на Каспийском море и Нижней Волге, составил лоцию Каспийского моря. Капитан-лейтенант в отставке (1861). Председатель Рыбинской земской управы и предводитель дворянства Рыбинского уезда (1871−91). Почетный мировой судья по Рыбинскому уезду. (1869). Известен своими заботами о народном образовании в городе и уезде.  

Алиев, Эрис Хан Султан Гирей Эрис-хан (Эрис-хан-Султан-Гирей)  (30.04.1855 – 1920),генерал-майор с 06.12.1903, генерал-лейтенант с 06.12.1907, генерал от инфантерии с 14.04.1913, генерал от артиллерии с 19.03.1914

Примечания

Источники 
 
 
 Гербовое дело Алеева Департамента Герольдии Правительствующего Сената 1799 г. РГИА, ф.1343, оп.16, д.904
 Гербовое дело Алеева Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Рязанской, Симбирской и Тамбовской губ. 1876 г. РГИА, ф.1343, оп.16, д.900

Шляхетские роды герба Остоя
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера